

Kalendarium informatyczne 1932 roku 
 Gustaw Tauschek buduje pierwszą, analogową pamięć bębnową

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1932